Pinoy Dream Academy (PDA) est une émission de télévision philippine de télé réalité musicale diffusée sur ABS-CBN en 2006 et en 2008.

Il s'agit de l'adaptation philippine de Star Academy.

Philippines